Kreml bedeutet:
 Kreml (Stadtkern), befestigter Stadtkern mehrerer altrussischer Städte – siehe auch Liste der Kreml
 den Moskauer Kreml, die weithin bekannteste dieser ehemaligen Festungen
 oft metonymisch die russische oder frühere sowjetische Staatsmacht, speziell den Präsidenten Russlands, der seinen Amtssitz im Moskauer Kreml hat

Außerdem steht der Begriff Kreml für:
 den Kreml in Ismailowo, einen Freizeit- und Kulturpark in Moskau, der einem russischen Kreml aus dem 17. Jahrhundert nachempfunden ist
 den Potsdamer Kreml, die Bezeichnung im Volksmund für das dortige Reichskriegsschulgebäude, siehe Kriegsschule (Potsdam)
 Kreml (Schiff), ein russisches Panzerschiff
 Kreml (Spiel), ein satirisches Gesellschaftsspiel
 das KREML Kulturhaus in Zollhaus (Rhein-Lahn-Kreis)

Siehe auch:

 Kremmel